2-я бригада кавалерийского запаса — учебное кавалерийское соединение русской императорской армии.

Штаб бригады: Тамбов.

История бригады

Формирование 

 1863—1875 — 2-я резервная кавалерийская бригада
 1875—1883 — 2-я запасная кавалерийская бригада
 1883—1918 — 2-я бригада кавалерийского запаса

Боевые действия

Состав бригады 

 1-й Запасной кавалерийский полк (Сызрань)
 3-й Запасной кавалерийский полк (Кирсанов)
 7-й Запасной кавалерийский полк (Тамбов)

Командование бригады

Начальники бригады 

 до 01.01.1886—1890 — генерал-лейтенант Петровский, Александр Фёдорович
 02.07.1890—08.1891 — генерал-майор Кельнер, Александр Александрович
 28.11.1901—1903 — генерал-лейтенант Вельяминов-Зернов, Митрофан Алексеевич
 10.01.1903—19.05.1906 — генерал-майор (с 1905 генерал-лейтенант) Клавер, Николай Карлович
 31.12.1913—после 10.07.1916 — генерал-лейтенант Рындин, Михаил Михайлович

Кавалерийские бригады России во время Первой мировой войны